Schoiber steht für:

 Ernst Schoiber (1908–1990), österreichischer Politiker (ÖVP) und Präsident des NÖ. Landesschulrates

 Schoiber (Gemeinde Molln), Ortsteil von Molln, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich